Kotva ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Kotva (* 1967), deutscher Eisschnellläufer 
 Václav Kotva (1922–2004), tschechischer Schauspieler

Gebäude:
 Kaufhaus Kotva, denkmalgeschützter Bau der 1970er Jahre in der tschechischen Hauptstadt Prag